In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 405:

Interstate 405 (Kalifornien)
Interstate 405 (Oregon)
Interstate 405 (Washington)